Padang Burnai (Bunga Mas), een plaats in Indonesië
Padang Burnai (Muara Pinang), een plaats in Indonesië
Padang Burnai (Bang Haji), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing